Roemeens voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Roemeens voetbalelftal onder 16 (vrouwen)